Joanne — п'ятий студійний альбом співачки Lady Gaga, випущений 21 жовтня 2016 під лейблами Streamline і Interscope Records.

Список композицій 

Примітки
  – спів-продюсер

Чарти

Тижневі чарти

Річні чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Альбом Joanne  на LadyGaga.com

Альбоми Леді Гаги
Альбоми Interscope Records